L'unica lingua ufficiale di San Marino è l'italiano.

L'uso del romagnolo, nella variante sammarinese, sopravvive tra le fasce di popolazione più anziane, arrivando a stimare l'83% dei sammarinesi come bilingue. L'Associazione teatrale "Il Melograno" di Acquaviva è l'unica a San Marino a fare spettacoli in dialetto sammarinese. La conservazione è critica, al punto da ipotizzarne la scomparsa per il 2040.

Note